Adelococcus — рід грибів родини Adelococcaceae. Назва вперше опублікована 1918 року.

Класифікація 
До роду Adelococcus відносять 9 видів:
 Adelococcus alpestris
 Adelococcus cladoniae
 Adelococcus groedensis
 Adelococcus immersus
 Adelococcus interlatens
 Adelococcus lecanorae
 Adelococcus nephromatis
 Adelococcus nephromicola
 Adelococcus porocyphi

Примітки

Джерела 
 Theissen, F.; Sydow, H. 1918. Vorentwürfe zu den Pseudosphaeriales. Annales Mycologici. 16(1-2):1-34 - P.31

Роди грибів
Евроціоміцети